Мурка — пісня написана в 1923 році, пізніше переписана як блатна пісня

Мурка — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства.